Vicosoprano – frazione del comune italiano di Rezzoaglio
 Vicosoprano – frazione del comune svizzero di Bregaglia